Kudernatsch ist der Familienname folgender Personen:

 André Kudernatsch (* 1970), deutscher Journalist und Autor
 Franz Kudernatsch (1897–1979), österreichischer Entomologe
 Johann Kudernatsch (1819–1859), österreichischer Geologe
 Vinzenz Kudernatsch (1867–1946), österreichischer Sammler von Münzen und urgeschichtlichen Materialien